Adolfo Aristeguieta (1929-1998), écrivain et un docteur vénézuélien
 Fernando Aristeguieta (né en 1992), footballeur international vénézuélien